Юнкерс Юмо 205 () — немецкий поршневой авиационный двигатель времён Второй мировой войны. Представлял собой двухтактный 6-цилиндровый и 12-поршневый дизельный авиационный двигатель жидкостного охлаждения системы Корейво с вертикальным расположением цилиндров и встречно движущимися поршнями. Являлся развитием Junkers Jumo 204 и считается одним из лучших авиационных дизелей.

Недостатки двигателя 
 Двигатель отлично показал себя при постоянной нагрузке, однако на резкое увеличение или падение оборотов двигатель плохо реагировал.
 на высотах свыше 5000 метров резко падала мощность двигателя

Использование 
Двигатель использовался на следующих моделях самолетов:
 Blohm & Voss BV 138
 Blohm & Voss Ha 139
 Blohm & Voss BV 222
 Dornier Do 18
 Dornier Do 26
 Junkers Ju 86

Недостатки двигателя обеспечили его применение только теми типами самолетов, которые имели ограниченные шансы на встречу с истребителями противника. Предпринимались попытки установки двигателя на танки, однако капризность и трудность в эксплуатации поставили крест и на этом проекте.

См. также

Литература 
 Jane’s Fighting Aircraft of World War II. London. Studio Editions Ltd, 1989. ISBN 0-517-67964-7

 Журнал «Теплоход», 1912 г., № 1-2, стр.4.

 Г. П. Ефремцев, История Коломенского завода. М., «Мысль», 1973 г.

Поршневые авиационные двигатели